Kribbe, een rechthoekige voerbak, van boven wijder dan van onderen
 Trog (film), een Britse film uit 1970
 Trog (geologie), een plooidal, dal of zeebekken
 Trog (meteorologie), een gebied van zeer lage luchtdruk
 De Trog, een Belgische biobakkerij